Мэтт Во́зняк (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2014), серебро (2015), бронза (2012).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат, жена Тара (). У них один ребёнок.

Работает ипотечным брокером в компании Vertuity Mortgage.

Примечания

Ссылки 
 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом "Matt Wozniak"

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу